Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Bondarienko – radziecki polityk i partyzant
 Amfilochiusz (Bondarienko) – prawosławny biskup
 Anatolij Bondarienko – rosyjski żużlowiec, 
 Jurij Bondarienko – rosyjski dziennikarz
 Michaił Bondarienko – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Olga Bondarienko – rosyjska lekkoatletka, olimpijka
 Walentin Bondarienko – radziecki kosmonauta
 Wiktor Bondarienko – rosyjski piłkarz i trener